Allons (Alpes-de-Haute-Provence)
 Allons (Lot-et-Garonne)